Ophionotus är ett släkte av ormstjärnor. Ophionotus ingår i familjen fransormstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fransormstjärnor
Ophionotus